BIV peut faire référence à :
 Bornes d'information voyageurs (voir système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs)
  ;
 Business Internet Voix, une offre commercial d'Orange.